Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Froissart :

Rue Froissart à Bruxelles

Rue Froissart à Paris

Froissart Rue